Хелемендик, Сергей Викторович (1957—2016) — русский писатель, публицист. Депутат парламента Словакии от Словацкой национальной партии;
 Хелемендик, Виктор Сергеевич (род. 1934) — литератор, член-корреспондент Российской академии образования.